Вяйнямёйнен ():

 Вяйнямёйнен — главный герой карело-финского эпоса Калевала, первый человек, родившийся после сотворения мира.
 Вяйнямёйнен — боевой корабль в составе ВМС Финляндии времён Второй мировой войны, в дальнейшем — в составе ВМФ СССР.
 Вяйнямёйнен — одно из названий эстонского судна-музея.
 Укки Вяйнямёйнен (1855—1942) — карельский и финский общественный деятель, в 1921 году возглавивший Карельское восстание против Советской России.